</noinclude>В списке представлены монеты с 2010 по 2019 год.



|}

Примечания

См. также 
 Памятные монеты России
 Структура каталожного номера монет России

Источники

Ссылки 

 База данных по памятным и инвестиционным монетам
 Издания Банка России — Памятные монеты России (2006—19)
 Программа выпуска инвестиционных и памятных монет, посвященных зимним олимпийским играм 2014 года в Сочи
 План выпуска памятных и инвестиционных монет
Списки памятных монет России